Большой босс () — псевдоним нескольких персонажей американских комиксов издательства Marvel Comics.

Биография

Фредерик Фосуэлл 
Фредерик Фосуэлл был первым человеком, который действовал под псевдонимом Большой босс. Ранее он был репортёром Daily Bugle, который в тайне вёл жизнь криминального авторитета и руководил группой Громилы. В конце концов он был побеждён Человеком-пауком, после чего начал жизнь с чистого листа. Он умер во время спасения Джея Джоны Джеймсона, получив за него пулю.

Дженис Фосуэлл 
Дженис Фосуэлл — дочь Фредерика Фосуэлла, которая пошла по стопам своего отца, чтобы получить контроль над преступным миром Нью-Йорка. Вскоре к ней присоединились новый Криминальный мастер и Песочный человек.

Она и её Громилы были побеждены Человеком-пауком, Человеком-факелом и Сынами Тигра. Из-за спора об устранении Человека-паука и Сынов Дженис была убита Криминальным мастером, который оказался её женихом и сыном первого Криминального мастера, Ника Льюиса-младшего.

Фредерик Фосуэлл-младший 
Фредерик Фосуэлл-младший — сын Фредерика Фосуэлла и брат Дженис Фосуэлл. Он взял на себя эту роль, чтобы отомстить за смерть своего отца и сестры, в которой из-за тогдашнего враждебного отношения Джея Джоны Джеймсона к Человеку-пауку он обвинил последнего. Используя один из Миров убийств Аркады, Фосуэлл-младший атаковал Человека-паука заручившись поддержкой Скорпиона, роботов Щ.И.Т.а, Человека-мухи и копий Убийц Пауков. Пилотируя гигантскую роботизированную версию Большого босса, он напал на Человека-паука и Джеймсона, предполагая, что Джеймсон поможет убить Человека-паука. Человек-паук и раскаявшийся Джеймсон вскоре победили Фосуэлла-младшего, после чего тот был арестован полицией.

Альтернативные версии

МС2 
Генри Пим-младший — сын Хэнка Пима и Джанет ван Дайн во вселенной MC2. Он унаследовал способности своего отца изменять размер тела и взял псевдоним Большой босс. Некоторое время он состоял в рядах Отомстителей, прежде чем присоединиться к спонсируемой правительством команде.

Ultimate Marvel 
Во вселенной Ultimate Marvel вариант персонажа под псевдонимом Мистер Биг также являлся мафиози и возглавлял Громил. Мистер Биг планировал свергнуть Уилсона Фиска, используя Человека-паука в качестве секретного оружия. План имел неприятные последствия, и когда Фиск узнал, что именно Мистер Биг был ответственен за нападение Паука на его офис, он раздавил голову своего приспешника голыми руками.

Вне комиксов

Телевидение 
Несколько носителей псевдонима Большой босс появляются в мультсериале «Новые приключения Человека-паука» (2008). Данный титул обозначает таинственного криминального авторитета, действующего из тени. Могильщик (первоначально озвученный Китом Дэвидом, а затем Кевином Майклом Ричардсоном) является оригинальным носителем этого титула до тех пор, пока его в конечном итоге не свергнет Зелёный Гоблин (озвученный Стивеном Блумом).
Также в мультсериале появляется Фредерик Фосуэлл (озвученный Джеймсом Арнольдом Тейлором) в качестве репортёра Daily Bugle, который работает под прикрытием в роли преступника по прозвищу «Пэтч» и стремится разоблачить Могильщика как Большого босса.

Кино 
Генри Пим-младший появляется в мультфильме «Новые Мстители: Герои завтрашнего дня» (2008), где его озвучил Эйдан Драммонд.
В рамках продвижения фильма «Новый Человек-паук. Высокое напряжение» (2014) Sony опубликовала на сайте The Daily Bugle Tumblr вымышленную статью авторства Фредерика Фосуэлла, где был упомянут Большой босс.

Примечания

Ссылки 
 Фредерик Фосуэлл на Marvel.com
 Фредерик Фосуэлл на Marvel Database
 Дженис Фосуэлл на Marvel Database
 Фредерик Фосуэлл-младший на Marvel Database
 Фредерик Фосуэлл на Comic Vine
 Дженис Фосуэлл на Comic Vine
 Генри Пим-младший на Comic Vine

Персонажи комиксов, появившиеся в 1963 году
Суперзлодеи Marvel Comics
Персонажи Человека-паука
Статьи, описывающие несколько персонажей